Occhi indiscreti (Private Eyes) – romanzo di Jonathan Kellerman del 1992
 Occhi indiscreti (Indiscreet) – film per la televisione del 1998 diretto da Marc Bienstock
 Occhi indiscreti (Eyes for Windows) – episodio di Angela's Eyes